Силиваш има више значења:

 Силиваш (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Силиваш (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији